Plusieurs villes possèdent un rond-point de l'Europe.

Belgique 
 le rond-point de l'Europe, à Tournai

France 
 le rond-point de l'Europe, à Agde
 le rond-point de l'Europe, à Aire-sur-la-Lys
 le rond-point de l'Europe, à Albi
 le rond-point de l'Europe, à Aubord
 le rond-point de l'Europe, à Bezannes
 le rond-point de l'Europe, à Blois
 le rond-point de l'Europe, à Carcassonne
 le rond-point de l'Europe, à Compiègne
 le rond-point de l'Europe, à Dijon
 le rond-point de l'Europe, à Gap
 le rond-point de l'Europe, à Goussainville
 le rond-point de l'Europe à La Garenne-Colombes ;
 le rond-point de l'Europe, à Jaunay-Clan
 le rond-point de l'Europe, à Labruguière
 le rond-point de l'Europe, à Lattes
 le rond-point de l'Europe, à La Rochelle
 le rond-point de l'Europe, à Lescar
 le rond-point de l'Europe, à Mâcon
 le rond-point de l'Europe, à Marseille
 le rond-point de l'Europe, à Melun
 le rond-point de l'Europe, à Mennecy
 le rond-point de l'Europe, à Méru, inauguré en 2004
 le rond-point de l'Europe, à Montpellier
 le rond-point de l'Europe, à Neuvy-sur-Loire
 le rond-point de l'Europe, à Nîmes
 le rond-point de l'Europe, à Nuit-Saint-Georges
 le rond-point de l'Europe, à Prades
 le rond-point de l'Europe, à Rosny-sous-Bois
 le rond-point de l'Europe, à Roubaix
 le rond-point de l'Europe, à Saint-Avold
 le rond-point de l'Europe, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
 le rond-point de l'Europe, à Saint-Lô
 le rond-point de l'Europe, à Saint-Nazaire
 le rond-point de l'Europe, à Segré
 le rond-point de l'Europe, à Talant
 le rond-point de l'Europe, à Troyes
 le rond-point de l'Europe, à Uzès
 le rond-point de l'Europe, à Vernouillet
 le rond-point de l'Europe, à Veymerange, commune de Moselle rattachée à Thionville
 le rond-point de l'Europe, à Villeurbanne

Voir aussi

Références 

Odonyme se référant à un continent